Sharks steht für:

 Sharks, südafrikanische Rugbymannschaft
 San Jose Sharks, Eishockeymannschaft aus San José, Kalifornien
 ERC Hassfurt Sharks, Eis- und Rollsportverein aus Haßfurt, Bayern
 Sharks (Rockband), englische Rockband
 Sharks Tooth, Felssporn im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 SHARC
 Shark